Simoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Simoni (* 1979), brasilianischer Tennisspieler
 Dario Simoni (1901–1984), italienisch-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Edward Simoni (* 1959), polnischer Musiker
 Ernest Simoni (* 1928), albanischer Priester, Kardinal
 Gastone Simoni (1937–2022), italienischer Geistlicher und Bischof von Prato
 Giampiero Simoni (* 1969), italienischer Rennfahrer
 Gilberto Simoni (* 1971), italienischer Radrennfahrer
 Luciana De Simoni (* 1957), italienische Medailleurin
 Luciano Simoni (1932–2010), italienischer Komponist und Wissenschaftler
 Luigi Simoni (1939–2020), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marcello Simoni (* 1975), italienischer Schriftsteller
 Marie-Rose Simoni-Aurembou (1936–2012), französische Linguistin, Romanistin und Dialektologin
 Mariella Simoni (* 1948), italienische bildende Künstlerin, die in Paris lebt
 Pawel Konstantinowitsch Simoni (1859–1939), russischer Philologe
 Renato Simoni (1875–1952), italienischer Dramatiker, Kritiker, Journalist, Regisseur und Librettist
 Simon Simoni (* 2004), albanischer Fußballtorhüter
 Simone Simoni (1532–1632), italienischer Philosoph
 Zef Simoni (1928–2009), albanischer Bischof

Simoni bezeichnet außerdem:

 Simoni (Preis), einen italienischen Kritikerpreis

Siehe auch:
 Simony
 Simonyi
 Simone
 Simeoni